Biên Hòa (voormalige provincie)
 Biên Hòa (stad)